Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2004 года прошёл в городе Евле (Швеция) с 17 по 25 апреля. Турнир прошёл в 46-й раз. Швеция приняла мужской чемпионат мира в 3-й раз. В Евле турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Германии со счётом 7:6. Третье место заняла сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Норвегии со счётом 9:3.

Одновременно с мужским в Евле проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале, а проигравшие — в матче за третье место.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Швеции (как сборная принимающей страны), Канады (как ; Канаду представляла команда-победитель , скип Марк Дэйси), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 2003 года (кроме сборной Швеции), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Новой Зеландии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 2003).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят в полуфиналы плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Шон Бекер (сборная Новой Зеландии).

Примечания 

2004
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2004 году
2004 год в кёрлинге
Апрель 2004 года
Международные спортивные соревнования в Евле
Чемпионаты мира в Швеции